Гремячий Ключ — название населённых пунктов в России:

 Гремячий Ключ — посёлок в Ермишинском районе Рязанской области.
 Гремячий Ключ — железнодорожная станция в Шигонском районе Самарской области.
Гремячий Ключ — деревня в Зеленодольском районе Татарстана.
 Гремячий Ключ — посёлок в Тереньгульском районе Ульяновской области.

Иное:
 Гремячий ключ — водопад, каскад родников в Сергиево-Посадском районе Московской области. Место паломничества христиан, связанное с посещением преподобного Сергия Радонежского.
 Гремячий Ключ - река в Ульяновской области